Bear Island (Bäreninsel) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bear Island (Arkansas)
 Bear Island (Connecticut)
 Bear Island (Citrus County, Florida)
 Bear Island (Collier County, Florida)
 Bear Island (Flagler County, Florida)
 Bear Island (Okeechobee County, Florida)
 Bear Island (Orange County, Florida)
 Bear Island (Putnam County, Florida)
 Bear Island (Sumter County, Florida)
 Bear Island (Camden County, Georgia)
 Bear Island (Chatham County, Georgia)
 Bear Island (Glynn County, Georgia)
 Bear Island (Ware County, Georgia)
 Bear Island (Idaho)
 Bear Island (Bossier Parish, Louisiana)
 Bear Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Bear Island (Sabine Parish, Louisiana)
 Bear Island (Maine) im Hancock County
 Bear Island (Aroostook County, Maine)
 Bear Island (Sagadahoc County, Maine)
 Bear Island (Washington County, Maine)
 Bear Island (Maryland)
 Bear Island (Norfolk County, Massachusetts)
 Bear Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Bear Island (Mackinac County, Michigan)
 Bear Island (Presque Isle County, Michigan)
 Bear Island (Cass County, Minnesota)
 Bear Island (St. Louis County, Minnesota)
 Bear Island (Belknap County, New Hampshire)
 Bear Island (Coos County, New Hampshire)
 Bear Island (Merrimack County, New Hampshire)
 Bear Island (New Jersey)
 Bear Island (New York)
 Bear Island (Carteret County, North Carolina)
 Bear Island (Onslow County, North Carolina)
 Bear Island (North Dakota)
 Bear Island (Oregon)
 Bear Island (South Carolina)
 Bear Island (Virginia)
 Bear Island (Ashland County, Wisconsin)
 Bear Island (Polk County, Wisconsin)

in Kanada:
 Bear Island (Nova Scotia)
 Bear Island (Ontario)
 Bear Island (Nunavut)

in Antarktika:
 Bear Island (Antarktika)

in der Arktis:
 Bear Island (Arktis)

in Australien:
 Bears Island (Tasmanien)

Siehe auch:
 Little Bear Island
 Bäreninsel, norwegische Insel
 Medweschji-Inseln (Bäreninseln), russische Inseln
 Die Bäreninsel in der Hölle der Arktis, britisch-kanadischer Film von Don Sharp aus dem Jahr 1979